Marpissa ist

 eine Ortsgemeinschaft an der Ostküste der griechischen Kykladeninsel Páros, siehe Marpissa (Paros)
 eine Gattung in der Familie der Springspinnen, siehe Echte Streckspringer